Burgstall Grünberg steht für:

 Burgstall Grünberg (Grünberg), Landkreis Gießen, Hessen
 Burgstall Grünberg (Rudelzhausen), Landkreis Freising, Bayern